Maria Koleva (1940-), réalisatrice française d'origine bulgare
Maria Koleva (1977-), gymnaste rythmique bulgare